Церква Святих Апостолів — храм у Венеції.
 Церква Святих Апостолів (Афіни)